Лайън може да се отнася за:
 Хора
 Елизабет Боуз-Лайън (1900-2002), кралица на Великобритания
 Конкъринг Лайън (р. ?), американски музикант
 Лаура Лайън (р. 1983), чешка порноактриса
 Окръзи в САЩ
 Лайън (окръг, Айова)
 Лайън (окръг, Канзас)
 Лайън (окръг, Кентъки)
 Лайън (окръг, Минесота)
 Лайън (окръг, Невада)